Das AEGON GB Pro-Series Barnstaple 2012 war ein Tennisturnier für Damen in Barnstaple. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2012 und fand vom 29. Oktober bis 4. November 2012 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2012
Tennisturnier in Barnstaple